Hans Henric von Essen är namnet på flera adliga personer

 Hans Henric von Essen (1674–1729), friherren som inköpte Kavlås.
 Hans Henric von Essen (1755–1824), greven och En af rikets herrar.
 Hans Henric von Essen (1820-1894), baronen som grundade Tidaholm.
 Hans Henrik von Essen (1835–1894), greve och diplomat.
 Hans-Henrik von Essen (1873–1923), friherre och diplomat